Castignola ima više značenja:
 Castignola, Bergamo
 Castignola, Reggio Emilia